Személynevek
 Steve McQueen (1930–1980) amerikai színész, producer
 Steve McQueen (1969–) brit rendező, producer
Hasonló személynév
 Steven R. McQueen (1988–) amerikai színész
Albumok
 Steve McQueen, a Prefab Sprout nagylemeze (1985)
Dalok
 Steve McQueen, Sheryl Crow dala (2002)
 Steve McQueen, The Automatic-dal (2008)